Don Diego de la Vega – personaggio immaginario meglio conosciuto come Zorro
 Francisco Preciado de la Vega – pittore spagnolo
 Garcilaso de la Vega – poeta spagnolo
 Garcilaso Inca de la Vega – scrittore peruviano
 Pedro de la Vega – calciatore argentino
 Pedro Rodríguez de la Vega – pilota automobilistico messicano
 Ricardo Rodríguez de la Vega – pilota di Formula 1 messicano